HWV ist die Abkürzung für:
 Händel-Werke-Verzeichnis
 Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule, Schweizer Ausbildungsgang mit Fachhochschultitel

HWV